Mikhaïl Ivanov (né en 1958), joueur de water-polo russe ;
 Mikhaïl Ivanov (né en 1977), fondeur russe ;
 Mikhaïl Ippolitov-Ivanov (1859-1935), compositeur russe.